La Beta Ethniki 1975-1976 è la 17ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1976-1977
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1976-1977

Spareggio per il primo posto

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1976-1977
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1976-1977

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1975
Calcio nel 1976